Paniagua ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilio Paniagua (1911–1979), spanischer Kameramann
 Cenobio Paniagua (1821–1882), mexikanischer Komponist
 Eduardo Paniagua (* 1952), spanischer Musiker
 Esther Paniagua (* 1986), spanische freie Journalistin und Autorin
 Gregorio Paniagua (* 1944), Komponist und Dirigent
 Javier Paniagua (* 1946), spanischer Historiker
 José Luis Paniagua († 2013), kolumbianischer Schauspieler
 Leonardo Paniagua, dominikanischer Bachatasänger
 Sergio Paniagua (* 1995), spanischer Leichtathlet
 Valentín Paniagua Corazao (1936–2006), peruanischer Übergangspräsident von 2000 bis 2001